Jaguar R1 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный командой Jaguar Racing и построенный для участия в чемпионате  года.

История 
R1 — первое шасси в истории команды Jaguar Racing, которая была образована концерном Ford после покупки команды Stewart. Для нового автомобиля фирмой Cosworth был разработан новый двигатель CR-2. Применение новых технологий позволило облегчить вес машины и более свободно разместить балласт. Также была применена общая система смазки для двигателя и коробки передач.

Однако отсутствие собственной аэродинамической трубы не позволило сделать эффективной аэродинамику. Автомобиль оказался трудноуправляемым, ненадёжной была коробка передач. Хотя автомобиль был довольно быстр в квалификациях, Эдди Ирвайн, ставший вторым в Чемпионате  года в составе Ferrari, смог набрать лишь четыре очка в 16 гонках. На этом автомобиле дебютировал в гонках бразилец Лучано Бурти.

Результаты гонок

Примечания 

Шасси Jaguar Формулы-1